Roménia ou Romênia
 Romenos — povo da Romênia
 Língua romena — língua neo-latina
 Romeno (Itália) — comuna italiana

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística